Arthrolips är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomas Vernon Wollaston 1854. Arthrolips ingår i familjen punktbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Punktbaggar
Arthrolips